Проспе́кт Острякова (ранее Северный проспект) — проспект во Владивостоке. Начинается от кольца Инструментального завода, пересекается с Океанским проспектом и заканчивается в районе железной дороги.

Назван в честь советского лётчика морской авиации, генерал-майора авиации Острякова Николая Алексеевича. 18 сентября 2020 года на этом проспекте в сквере имени Острякова ему был установлен памятник (скульптор Илья Топчий).

На проспекте Острякова расположен главный корпус Тихоокеанского государственного медицинского университета (Острякова, 2), Первореченский рынок (Острякова, 13) и Городская Клиническая Больница № 1 (Острякова, 27). Также там находится бывшее Первореченское трамвайное депо (год постройки 1917) (Острякова 38) — памятник архитектуры. По адресу Острякова 24 находится дом, в котором жил известный исследователь края и педагог В. Е. Глуздовский — памятник истории.

Примечания

См. также 
 Список улиц Владивостока

Проспекты Владивостока